A katalán nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Montmelóban rendezték június 18-án.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a negyedlitereseknél Andrea Dovizioso végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Álvaro Bautista diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

Versenyzők

Konstruktőrök

Jegyzetek

Források

Katalán
Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete